Pin kan syfta på följande:

 Pin – en typ av märke med nål

Geografi

Frankrike 

 Pin, Haute-Saône, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kina 

 Binzhou (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar